Куксенко, Виктор Степанович (1935—2015) — советский и российский учёный-геомеханик, доктор технических наук, профессор.
 Куксенко, Павел Николаевич (1896—1980) — советский инженер и учёный, разработчик систем ПВО.

См. также 
 Куксенков